Farben des Todes ist:
 ein Verweistitel für Colors of Crime (Sketch Artist), US-amerikanischer Fernsehfilm von Phedon Papamichael (1992)
 Farben des Todes (1993) (For Their Own Good), US-amerikanischer Fernsehfilm von Ed Kaplan (1993)